Владимир се може односити на:
 Владимир (име)
 Јована Владимира, владара Дукље,
 Владимира Лењина, руског и совјетског комунистичког револуционара.
 Владимира Ћоровића, српског историчара,
 Владимира Петровића Пижона, бившег српског и југословенског фудбалера и фудбалског тренера,
 Владимир Јовановић, српског економисту и председника Српске краљевске академије,
 Владимир Путин, руског политичара и председника,
 Владимира Крамника, руског шаховског велемајстора,
 Владимира Дедијера, југословенског политичара,
 Владимира Величковића, српског сликара,
 Владимира I Великог, кнеза Кијевске Русије,
 Владимира Матијевића, оснивача Привредника, 
 Владимира Назора, хрватског књижевника,
 Владимира Гаћиновића, српског књижевника,
 Владимира Дивљана, српског музичара,
 Владимира Велебита, југословенског партизана и политичара,
 Владимира Јакшића, српског статистичара,
 Владимира Јоргу, српског професора и каратисту
 Владимира Ивановича Жданова, совјетског војсковођу.
 Владимир (Улцињ), насеље у Црној Гори.
 Владимир-Суздаљ, руску кнежевину.
 Владимир (град), град у Русији.